«Full Circle» — п'ята студійний альбом гурту Boyz II Men, що став єдиним релізом під лейблом Arista Records. «Full Circle» став останнім альбомом групи, в якому брав участь бас-співак Michael McCary. Було видано два сингли «The Color of Love» і «Relax Your Mind» за участю певицы Faith Evans.

У лютому 2003 року  альбом отримав номінацію Найкращий R&B/Соул альбом на церемонії Soul Train Music Award.

Список пісень

Позиції в чартах

Посилання 
Allmusic 
 Metacritic (54)
 Rolling Stone 

Музичні альбоми 2002
Альбоми гурту Boyz II Men
Англомовні музичні альбоми